Сезон 1955/56 — 46-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 45-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига A.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1955/56
Чемпионат Австрии 1955/56 на сайте AustriaSoccer.at

1955/1956
Аустрия Вена